0
Sistema de numeração decimal
Representação decimal
Número decimal

Desambiguação